Leinster steht für:

 Leinster, eine der vier historischen Provinzen Irlands
 Leinster (Western Australia), eine Bergbaustadt in Australien
 Leinster (Schiff), ein 1897 in Dienst gestelltes Passagierschiff

Leinster ist der Familienname folgender Personen:

 Murray Leinster (1896–1975; eigentlich William Fitzgerald Jenkins), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
Tom Leinster (* 1971), britischer Mathematiker

Siehe auch:
 Duke of Leinster
 Leinster Rugby
 Leinster House
 23–24 Leinster Gardens